Die Coupe Banque Nationale 2014 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2014 in Québec. Das derzeit einzige WTA-Turnier, das auf Teppichboden ausgespielt wird, fand vom 6. bis 14. September 2014 parallel zu den Tashkent Open und den Prudential Hong Kong Tennis Open – allesamt Turniere der Kategorie International – statt.

Titelverteidigerinnen in Québec waren Lucie Šafářová im Einzel und die Paarung Alla Kudrjawzewa/Anastasia Rodionova im Doppel.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Die folgenden Spielerinnen konnten sich in der Qualifikation durchsetzen:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in der Stadt Québec